Pallifera varia är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1953. Pallifera varia ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
varia